Ueltzen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eva Ueltzen (* vor 1965), US-amerikanische Triathletin 
 Marie S. Ueltzen (* 1963), deutsche Malerin und Autorin
 Hermann Wilhelm Franz Ueltzen (1759–1808), deutscher Lehrer und Dichter 

siehe auch
 Hammonia Fahrradfabrik A. H. Ueltzen
 Uelzen
 Uelzen (Unna)